Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. у Барселони одржано је 30. јула и 1. августа на Олимпијском стадиону Луис Кампоманис.

У финалу је оборен стари рекорд европског првенства који је у квалификацијама био два пута изједначен. Постигнут је најбољи светски резултат сезоне, 3 лична рекорда и 7 најбољих личних резултата сезоне.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 такмичарки из 22 земаље.

  Албанија (1)
  Бугарска (1)
  Грчка (3)
  Данска (1)
  Естонија (1)
  Израел (1)
  Исланд (1)
  Италија (3)

  Јерменија (1)
  Кипар (1)	
  Летонија (1)
  Литванија (1)
  Немачка (1)
  Португалија (1)
  Русија (2)

 } Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Финска (3)
  Француска (2)
  Чешка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (3)
|}

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма је износила 8,00 метара. Атлетичари су у квалификацијама били подењене у две групр по 16. У финале се пласирало 11 који су прескочили норму (КВ), а један према постигнутом резултату (кв)

Финале 

Легенда: СР = Светски рекорд, ЕР = Европски рекорд, РЕП = Рекорд европских првенстава, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЕРС = Европски рекорд сезоне (најбоље време сезоне у Европи), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд, ЛРС = Лични рекорд сезоне

Извори

Спољашње везе 
 Резултати финала

Европско првенство у атлетици на отвореном 2010.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици на отвореном